Geoffrey Palmer peut désigner :
 Geoffrey Palmer (1927-2020), acteur britannique de télévision et de cinéma ;
 Geoffrey Palmer (1942-), homme politique néo-zélandais, Premier ministre en 1989-1990 ;
 Geoffrey Palmer (1950-), fondateur de l'entreprise immobilière qui a transformé une grande partie du centre ville de Los Angeles en ghettos fortifiés pour riches.